Яков Иванович Апельганец (10 февраля 1939 — 15 июня 2009) — мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом), Заслуженный тренер Казахской ССР (хоккей на траве).

Биография 
Родился в 1939 году в Саратовской области.

В 1950 году семья была подвергнута репрессивному переселению в Краснотурьинск Сведловской области. Здесь Яков начал играть в хоккей с мячом и хоккей на траве. Его тренером был Эдуард Айрих. К 17 годам Яков играл в основном составе «Труда».

1963—1965 годы Яков играет в Первоуральске в составе «Уральского трубника». Но когда Эдуард Айрих приглашает в состав вновь создаваемого клуба — «Динамо » (Алма-Ата) — Яков, не задумываясь, соглашается и переезжает в Казахстан.

15 сезонов провел в «Динамо», что является рекордом клуба. 416 игр — также рекорд клуба.

В 1971 году окончил Казахский государственный институт физической культуры.

По завершении игровой карьеры перешёл на тренерскую работу. Начинал в тренерском штабе «Динамо» как в хоккее на траве, так и с мячом. С 1982 по 1992 год Я. И. Апельганец работал тренером по хоккею на траве Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта, тренировал как юношей, так и девушек. С командой девушек выиграл первенство СССР. За этот успех в 1985 году был удостоен звания Заслуженного тренера Казахской ССР. С 1991 по 1995 год он был тренером алма-атинского «Динамо». Так же Апельганец играл в команде мастеров «Динамо».

Умер 15 июня 2009 года в Алма-Ате.

Достижения

хоккей с мячом 
 — Чемпион СССР — 1977 
 — Серебряный призёр чемпионата СССР — 1973, 1975, 1976, 1978, 1979
 — Бронзовый призёр чемпионата СССР −1966, 1967, 1971, 1974 

В список 22 лучших игроков сезона входил 6 раз — 1968, 1969, 1970, 1973, 1974, 1976

 — Обладатель Кубка европейских чемпионов — 1978

хоккей на траве 
 — Чемпион СССР — 1972, 1973 
 — Серебряный призёр чемпионата СССР — 1970, 1971

Семья 
 Сын — Юрий Апельганец — многократный чемпион СССР по хоккею на траве.
 Сноха — Валентина Апельганец — тренер сборной России по хоккею на траве, выступала за «Связист» (Алма-Ата)
 Дочь Елена Апельганец — игрок чемпионата Италии по хоккею на траве

Ссылки 
 
 Я.Апельганец на сайте ХК «Маяк»
 В Алма-Ате скончался Яков Апельганец
 Древнего уважали все: и носуля, и маманя

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Заслуженные тренеры Казахской ССР
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎